Die 2. Handball-Bundesliga startete wie im Jahr zuvor auch in der Saison 1994/95 mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Saisonverlauf 
Aus der Staffel Nord stieg der TSV GWD Minden, aus der Staffel Süd der OSC 04 Rheinhausen in die 1. Handball-Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: TSV GWD Minden.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: –

Absteiger in die Regionalligen: PSV Wilhelmshaven, SG VTB/Altjührden und SC Cottbus.
Aufsteiger aus den Regionalligen: Jahn Duderstadt, TSV Altenholz und Wuppertaler SV.

 Die TSG Altenhagen-Heepen benannte sich nach der Saison in TSG Bielefeld um.

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: OSC 04 Rheinhausen.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: SG Leutershausen und TV Eitra.

Absteiger in die Regionalligen: TSG Groß-Bieberau und SC DHfK Leipzig.
Aufsteiger aus den Regionalligen: TSG Friesenheim und TSV Baden Östringen.

Entscheidungen 

Handballsaison 1994/95
1994